Salvadora kan syfta på:

 Salvadora (djur) – ett släkte av ormar
 Salvadora (växter) – ett släkte av växter